Pagny steht für folgende Gemeinden in Frankreich:

 Pagny-la-Blanche-Côte im Département Meuse
 Pagny-la-Ville im Département Côte-d'Or
 Pagny-le-Château im Département Côte-d'Or
 Pagny-lès-Goin im Département Moselle
 Pagny-sur-Meuse im Département Meuse
 Pagny-sur-Moselle im Département Meurthe-et-Moselle

Pagny ist der Familienname folgender Personen:
 Étienne Pagny (1829–1898), französischer Bildhauer
 Florent Pagny (* 1961), französischer Sänger